Мексико, држава у Северној Америци
 Мексико (држава), савезна држава Мексика
 Мексико (град), главни град Мексика
 Мексико (Индијана), насеље у САД
 Мексико (Мејн), насеље у САД 
 Мексико (Пенсилванија), насеље у САД
 Мексико (Њујорк), град у САД
 Мексико (Мисури), град у САД